Alessandro Panizzardi – militare italiano
 Camillo Panizzardi – presbitero italiano
 Carlo Panizzardi – prefetto e politico italiano